Kalendarium diecezji toruńskiej – chronologiczne zestawienie najważniejszych faktów z dziejów diecezji toruńskiej.

Historia

Lata 1992–2000

1992 
 25 marca – powołano 13 nowych diecezji w Polsce, wśród nich diecezję toruńską
 2 kwietnia – powołano do życia Caritas Diecezji Toruńskiej
 31 maja – ingres biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego do bazyliki katedralnej św. św. Janów w Toruniu
 6 czerwca – odbyły się pierwsze święcenia kapłańskie w diecezji toruńskiej
 21 sierpnia – powołano do istnienia Kapitułę Katedralną Toruńską
 16 listopada – wręczono pierwsze nominacje kanonickie
 1 grudnia – powołano do istnienia Kapitułę Kolegiacką Grudziądzką

1993 
 29 lipca – w Chełmży obchodzono jubileusz 750 – lecia powstania diecezji chełmińskiej
 8 września – erygowano w Toruniu Wyższe Seminarium Duchowne
 5–7 listopada – odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 750-lecia macierzystej diecezji chełmińskiej

1994 
 26 stycznia – Trybunał Diecezjalny w Toruniu wznawia urzędowe dochodzenie w sprawie męczeństwa ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
 20 czerwca – pierwszym biskupem pomocniczym został bp Jan Chrapek
 29 czerwca – biskup toruński Andrzej Suski wydaje dekret powołujący do życia Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej
 15 października – inauguracja roku akademickiego w WSD
 bazylika mniejsza św. Trójcy w Chełmży została podniesiona do godności konkatedry
 zainicjowano pierwszą edycję ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 25 grudnia – ukazał się pierwszy numer „Głosu z Torunia” – dodatku diecezjalnego do ogólnopolskiego katolickiego tygodnika „Niedziela'

1995 
 25 marca – zainaugurowano prace I Synodu Diecezji Toruńskiej
 marzec – po raz pierwszy ulicami Zespołu Staromiejskiego przeszła Droga Krzyżowa
 4 lipca – otwarto Centrum Caritas im. Matki Marii Karłowskiej w Toruniu
 16 sierpnia – powołano bibliotekę diecezjalną im. Ks. Stanisława Kujota w Toruniu
 w Toruniu rozpoczynają posługę księża somaskowie
 13–14 października – obchody 350. rocznicy „Colloquium Charitativum” w Toruniu

1996 
 25 marca – powołano do życia Diecezjalne Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w diecezji toruńskiej
 22–29 czerwca – peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
 27 czerwca – utworzono Studium Organistowskie w Toruniu
 12 sierpnia – powołano do życia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 26 sierpnia – w Toruniu rozpoczynają posługę ojcowie paulini
 1 października – powołano Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 17–23 listopada – obchody 400. rocznicy przybycia jezuitów do Torunia

1997 
 styczeń – posługę w Toruńskim Centrum Caritas rozpoczęły siostry Pasterki
 24 marca – otwarto Toruńskie Centrum Caritas przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu
 6 czerwca – papież Jan Paweł II beatyfikuje matkę Marię Karłowską, założycielkę zgromadzenia sióstr pasterek
 1 września – w Toruniu rozpoczynają posługę księża salezjanie
 1 września – powołano do życia Katolicką Szkołę Podstawową w Toruniu

1998 
 12 stycznia – wizyta ad limina apostolorum w Rzymie biskupów toruńskich: Andrzeja Suskiego i Jana Chrapka
 24 stycznia – powołano do życia Studium Etyki Społecznej Diecezji Toruńskiej im. Pawła Włodkowica
 19 lutego – podczas specjalnej audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego bp Andrzej Suski ponawia zaproszenie do papieskiej wizyty w Toruniu, a przedstawiciele władz miasta wręczają Janowi Pawłowi II Medal i Dyplom Honorowego Obywatela Miasta Torunia
 19–20 czerwca – I Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs” w ruinach zamku krzyżackiego w Toruniu
 otwarto Ośrodek rekreacyjno- wypoczynkowy w Bliźnie
 otwarto Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zbicznie
 3 listopada – otwarto Centrum Caritas im. bł. Juty w Grudziądzu
 18 grudnia – otwarto Centrum Caritas im. abp. Juliana Antoniego Nowowiejskiegon w Działdowie

1999 
 7 czerwca – wizyta papieża św. Jana Pawła II w diecezji toruńskiej oraz nabożeństwo czerwcowe z Jego udziałem na lotnisku Aeroklubu Toruńskiego
 11–21 listopada – pielgrzymka diecezji toruńskiej do Rzymu, stanowiąca podziękowanie za dar beatyfikacji ks. Frelichowskiego
 28 listopada – biskup toruński Andrzej Suski eryguje w Łasinie pierwszy w diecezji toruńskiej klasztor kontemplacyjno-klauzurowy Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 25 grudnia – rozpoczęto obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000 w katedrze w Toruniu i konkatedrze w Chełmży

Od 2000 roku

2000 
 27 maja – biskupem pomocniczym został ks. Józef Szamocki
 7 czerwca – otwarto Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu
 14–22 listopada – diecezjalna pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej
 20 listopada – odsłonięto pomnik upamiętniający porwanie ks. Popiełuszki w Górsku koło Torunia
 19 grudnia – Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje uchwałę o utworzeniu Wydziału Teologicznego UMK

2001 
 5 stycznia – zakończono obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000 w katedrze w Toruniu
 marzec – przyznano pierwszy Medal „Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej”
 24 czerwca – powołano Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 1 września – rozpoczęło działalność Diecezjalne Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski
 2 grudnia – biskup toruński dokonał reorganizacji struktur diecezjalnych

2002 
 9 marca – Jan Paweł II błogosławi w Rzymie obraz Jezusa Miłosiernego dla diecezji toruńskiej
 7 kwietnia- rozpoczęto peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji toruńskiej
 9 czerwca – 250. rocznica koronacji figury Matki Bożej Łąkowskiej z udziałem Prymasa Polski Józefa Glempa
 14 sierpnia – ukoronowano obraz Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie
 7 września – ukoronowano obraz Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu
 otwarto Brodnicki Ośrodek Caritas

2003 
 4–13 sierpnia – z Torunia wyrusza 25. piesza pielgrzymka na Jasną Górę
 15 września – kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej w Toruniu ustanowiono Sanktuarium Diecezjalnym – Miłosierdzia Bożego

2004 
 24 kwietnia – uroczyste otwarcie Bursy Akademickiej im. ks. Jerzego Popiełuszki
 17 czerwca – Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu zostało afiliowane do Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie
 1 października – włączono WSD we Włocławku w struktury Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu
 23 listopada – wręczono papieżowi Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa
 Brodnicki Ośrodek Caritas przekształcono w Brodnickie Centrum Caritas im. bpa Jana Chrapka z Bursą szkolną dla dziewcząt

2005 
 2 lutego – powołano do życia Sąd Biskupi w Toruniu
 14–17 lipca – rozpoczęto peregrynację relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji toruńskiej
 30 września – otwarto Centrum Wolontariatu Caritas w Przysieku
 21–26 listopada – Wizyta ad limina apostolorum w Rzymie biskupów toruńskich

2006 
 maj – powołano Muzeum Diecezjalne w Toruniu
 1 października – włączono WSD w Pelplinie w struktury Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

2007 
 23 czerwca – rozpoczęto I Synod Diecezji Toruńskiej

2008 
 19 marca – po raz pierwszy zorganizowano Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie k. Torunia
 Ośrodek rekreacyjno- wypoczynkowy w Bliźnie przekształcono w Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej

2009 
 14 czerwca – otwarto okno życia w Grudziądzu
 26 lipca- otwarto okno życia w Toruniu
 Studium Organistowskie w Toruniu przekształcono w Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

2010 
 20 lipca – kolegiata św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu została podniesiona do godności bazyliki mniejszej
 20 listopada – ostatnia sesja I Synodu Diecezji Toruńskiej

2011 
 28 czerwca – zakończono I Synod Diecezji Toruńskiej
 19 października – odsłonięto pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
 otwarto Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży im. bł. ks. Stefana Frelichowskiego

2012 
 25 marca – powołano do istnienia Kapitułę Kolegiacką Nowomiejską
 26 sierpnia – rozpoczęto peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie diecezji toruńskiej
 6 października – otwarto gmach Centrum Dialogu na terenie WSD w Toruniu

2013 
 15 września – zakończono peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie diecezji toruńskiej
 6 października – rozpoczęto proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka

2014 
 17 października – otwarto Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
 20 grudnia – otwarto dla zwiedzających Muzeum Diecezjalne w Toruniu

2015 
 2 lutego – kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu ustanowiono Sanktuarium Diecezjalnym – Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin
 11 czerwca – w katedrze św. św. Janów odprawiono dziękczynną msze św. za 50 lat kapłaństwa biskupa diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego
 11 czerwca – biskup toruński Andrzej Suski odebrał z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznaną za całokształt pracy duszpasterskiej oraz dorobku naukowego
 27 grudnia – rozpoczęto peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej

2016 
 9 stycznia – zakończono peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej
 18 maja – nastąpiła konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu
 20–25 lipca – diecezjalne Światowe Dni Młodzieży z udziałem pielgrzymów z Francji, Włoch, Kanady, Gabonu, Angoli, Dominikany, Hongkongu i Kamerunu
 4 września – zakończono proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (etap diecezjalny)
 9 listopada – utworzono nową parafię pw. św. Andrzeja Apostoła na osiedlu Jar w Toruniu

2017 
 25 marca – w bazylice katedralnej św. św. Janów odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio
 25 marca – erygowano Dom Kapłański „Fraternitas”
 29 czerwca – powołano do życia Diecezjalny Ośrodek Katechumenatu Dorosłych
 30 września – w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji 50. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki diecezji
 2–28 października – peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej na terenie diecezji toruńskiej
 11 listopada – bp Wiesław Śmigiel, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, zostaje mianowany biskupem toruńskim; bp Andrzej Suski przechodzi na emeryturę
 8 grudnia – w bazylice katedralnej św. św. Janów miało miejsce kanoniczne (urzędowe) objęcie diecezji toruńskiej przez biskupa Wiesława Śmigla
 9 grudnia – w kościele akademickim św. Ducha odbyło się czuwanie modlitewne w intencji nowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla
 10 grudnia – ingres biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla do bazyliki katedralnej św. św. Janów w Toruniu
 13 grudnia – biskup toruński Wiesław Śmigiel zawierzył swoją posługę i całą diecezję Matce Bożej Nieustającej Pomocy

2018 
 23 stycznia – w kościele św. św. Jakuba i Filipa w Toruniu dokonano ekshumacji doczesnych szczątków Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka i przeniesiono je do nowego sarkofagu
 9–11 lutego – w Toruniu odbyły się Dni Szelążkowe, poświęcone pamięci zmarłego 68 lat temu na Zamku Bierzgłowskim biskupa łuckiego Adolfa Piotra Szelążka
 21 kwietnia – ingres biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla do bazyliki konkatedralnej Świętej Trójcy w Chełmży
 22 maja – otwarto okno życia w Lubawie
 24 maja – w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbył się pierwszy diecezjalny dzień skupienia kapłanów diecezji toruńskiej
 wrzesień – powołano do życia Diecezjalne Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców
 22 października – powołano do życia Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
 listopad – powołano do istnienia Diecezjalne Duszpasterstwo Pracowników Środków Społecznego Przekazu
 19 grudnia – rozpoczęto peregrynację figury św. Michała Archanioła na terenie diecezji

2019 
 15 stycznia – w bazylice katedralnej św. św. Janów biskup toruński Wiesław Śmigiel odprawił mszę św. w intencji zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w której uczestniczyli m.in. parlamentarzyści i samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego
 8 marca – w katedrze św. św. Janów odbyło się nabożeństwo wynagradzające za grzechy wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych
 24 marca – przed Kurią Toruńską Toruński Strajk Kobiet zorganizował protest przeciwko pedofilii w Kościele
 25 marca – otwarto Dom Kapłański „Fraternitas” w Toruniu
 26 marca – ks. prał. Tymon Chmielecki został mianowany na nuncjusza apostolskiego w Gwinei i Mali
 1 czerwca – w bazylice katedralnej św. św. Janów odprawiona została uroczysta msza św. dziękczynna za dar święceń biskupich abpa Tymona Tytusa Chmieleckiego
 7 czerwca – dokonano konsekracji kościoła bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
 8 czerwca – w katedrze św. św. Janów odprawiono dziękczynną msze św. za 25 lat kapłaństwa biskupa diecezji toruńskiej Wiesława Śmigla
 21–28 lipca – Toruń gościł ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, którzy wzięli udział w letnim obozie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 7 grudnia – powołano do życia Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Toruńskiej

2020 
 23 stycznia – w kościele WNMP w Toruniu zorganizowano centralne obchody 75. rocznicy śmierci bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
 12 marca – biskup toruński w związku zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej
 9–12 kwietnia – biskup toruński Wiesław Śmigiel Mszę krzyżma oraz Triduum Paschalne odprawił w katedrze św. św. Janów bez udziału wiernych
 1 maja – rozpoczęto peregrynację obrazu Świętej Rodziny na terenie diecezji toruńskiej
 6 września – Halina i Janusz Mazurkowie z Torunia zostali uhonorowani papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice
 12 września – dokonano konsekracji kościoła Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku koło Torunia
 25 października – przed Kurią Toruńską oraz siedzibą Radia Maryja Toruński Strajk Kobiet protestował przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej
 25 października – w kościele św. Jakuba w Toruniu Mszę Świętą zakłóciła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, która zaprezentowała wraz z mężem plakaty dotyczące aborcji
 28 października – w związku z protestami przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce biskup toruński Wiesław Śmigiel skierował do wiernych słowo pasterskie

2021 
 25 stycznia – zainaugurowano Jubileuszowy Rok Jakubowy
 9 lutego – zainaugurowano Rok św. Józefa
 19 marca – zorganizowano obchody stulecia posługi Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu
 1 maja – rozpoczęto peregrynację obrazu Świętej Rodziny na terenie diecezji
 12 maja – biskup Wiesław Śmigiel został mianowany administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej
 17 maja – w Parku Pamięci w Toruniu odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych w czasie II wojny światowej duchownych różnych wyznań, zakonników i siostry zakonne
 25 lipca – kościół św. Jakuba w Toruniu został podniesiony do rangi sanktuarium
 wrzesień – zakończono diecezjalny etap procesu Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej
 30 września – na budynku Domu Prowincji Toruńskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Toruniu odsłonięto tablicę poświęconą św. Janowi Pawłowi II oraz błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu
 2 października – w kościele Chrystusa Króla w Toruniu miało miejsce diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego
 17 października – rozpoczęto diecezjalny etap przygotowań do Synodu Biskupów
 30 listopada – poświęcono kaplicę św. Andrzeja na Jarze w Toruniu

2022 
 25 marca - w bazylice katedralnej św. św. Janów odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia diecezji

Zobacz też 
 biskupi chełmińscy
 metropolia gdańska
 ziemia chełmińska

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Diecezja toruńska
 Niedziela

Diecezja toruńska